Union Grove (Alabama)
Union Grove (Texas)
Union Grove (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos